La Real Hermandad y Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada de Priego de Córdoba es una hermandad de culto católico que tiene sede en la Iglesia de San Pedro Apóstol en la ciudad de Priego de Córdoba en pleno corazón de la Subbética Cordobesa.

Fundada el 20 de enero de 1594, realiza estación de penitencia en la tarde noche del Viernes Santo y celebra Fiestas Votivas desde 1684 en Honor de la Virgen de la Soledad el tercer domingo de mayo, con cultos solemnes, procesión de gloria y besamanos

Historia

Siglo XVI 

1594, 20 de enero.- Diego de Alcaraz y otros vecinos de la Villa de Priego, junto al vicario Marcos López, crean la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad con la aprobación de Bernabé Serrano Alférez, Gobernador de la Abadía de Alcalá la Real en nombre del Abad Maximiliano de Austria. Dicha Cofradía tiene como fiesta principal la del Niño Perdido con procesión a la Iglesia Mayor. Al mismo tiempo, el Viernes Santo se instituye una procesión de disciplina, o de flagelantes, acompañando a la imagen de Nuestro Señor Jesucristo en el Sepulcro.

Siglo XVII 
1662.- Tras serias dificultades y trabas, los padres franciscanos descalzos de la más estricta observancia crean en la ermita de San Luis un convento con el mismo nombre.

1664.- Debido a los insalubre del lugar se trasladan a la ermita de San Pedro apóstol, cambiando su nombre por el de su nueva residencia.

1684.- Con motivo de unas pestes y sequías, se funda la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad con carácter de rogativa, efectuándose cultos en el mes de mayo.

Hasta la fecha, se tienen noticias de la Cofradía fundada en 1594, puesto que da permiso a la nueva Hermandad para que salgan en la procesión del Viernes Santo acompañando a la imagen de la Virgen de la Soledad.

1689.- Se construye la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, junto con las importantes obras de remodelación llevadas a cabo por los frailes en la iglesia de San Pedro.

Siglo XVIII 
1786.- La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad aprueba unos estatutos conservados actualmente en el Archivo Histórico Nacional.

1789.- La Hermandad toma cuentas conjuntamente con la Cofradía de todos sus censos y fondos, uniéndose las dos agrupaciones, debido al estado de quiebra económica de la Cofradía ocasionado por la prohibición de pedir limosna en la plaza pública, su principal fuente de ingresos.

Siglo XIX 
1821.- Debido a un mal entendimiento con el tesorero, el presbítero Luis Antonio Estremeras y Burgos, solicita a la Abadía, el restablecimiento de la antigua Cofradía, consiguiendo sus aprobación. Se eligen juntas directivas separadas de la Cofradía y Hermandad.

1840.- Las actas y libro de caja se realizan conjuntamente. Aunque en las Directivas unificadas, se aprueban tanto cargos comunes como diferenciados de ambas agrupaciones.

1859.- Se aprueban nuevas Constituciones, uniéndose definitivamente la Cofradía del Santo Entierro de Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad y la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad en otra nueva llamada Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad

Siglo XX 
1961.- Se inicia el movimiento renovador de la Real Orden de Caballeros del Santo Sepulcro, llamado más tarde del Santo Entierro.

1970.- La Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad aprueba unas normas de funcionamiento internas para la Real Orden de Caballeros del Santo Entierro.

1978.- Se unifican las Juntas de la Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad y de la llamada Real Orden de Caballeros del Santo Entierro.

1994.- Se conmemora el IV Centenario de la fundación de la Cofradía, para ello se confecciona un amplio programa de actos, ostentando la presidencia de la Comisión de Honor S. M el Rey Don Juan Carlos I.

Se corona canónicamente la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, en medio de una espléndida ceremonia y con el recinto de la Fuente del Rey, Monseñor Infantes Florido, entonces Obispo de la Diócesis, impuso la corona ala Santísima Virgen de la Soledad.

Siglo XXI 
2003,05 de octubre.-  Celebración del XXIX Encuentro Nacional de Hermandades de la Soledad 

2019.- Conmemoración del CDXXV Aniversario Fundacional

Sede Canónica 
La sede canónica de la Hermandad se establece desde sus orígenes hasta nuestros días en la Iglesia (antes conventual) de San Pedro Apóstol, en la plaza de San Pedro en el centro histórico de la villa.

Imágenes

Nuestra Señora de la Soledad 
María Santísima de la Soledad Coronada es una talla de candelero barroca. De autor desconocido y de fecha incierta, se ha atribuido a varios autores, como José Risueño, Pablo de Rojas y el círculo de Mora, tomando más fuerza este último y concretamente José de Mora.

Aunque en las primitivas constituciones ya se nombra la imagen de la Virgen, es muy probable que no sea la que podemos contemplar actualmente, y ésta sea la imagen que se encargara para la Hermandad de rogativa que se funda en 1684, de ahí que se atribuya a José de Mora, por coincidencia de fechas y porque la gran mayoría de imágenes del templo alcantarino son del maestro granadino.

El rostro de la Virgen es la expresión de un dolor sereno, infinitamente hondo pero, no escandaloso ni estridente. Con la mirada baja, de recatado pudor. Las largas cejas (seña de José de Mora), negras de tolerancia y onduladas de sufrimiento, enmarcan unos ojos llorosos, resignados por el desencanto del Hijo muerto, de los que se han desprendido siete lágrimas de cristal como los siete Dolores de María, como retazos del alma dolorida de una Madre sola y angustiada que mantiene os labios cerrado, esbozando un suspiro contenido. En la actualidad tiene las manos separadas en las que porta un pañuelo para secar su llanto que le sirve como sudario para portar la corona de espinas que ya ha quitado a su Hijo muerto; antiguamente tenía las manos entrelazadas, típico en la escuela granadina.

Santísimo Cristo Yacente 
El Santísimo Cristo yacente es una imagen de Jesús yacente atribuida al maestro Pablo de Rojas cubierto con un sudario, con los brazos extendidos y pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada a la derecha.

La imagen es la primitiva con la que se fundó la Hermandad en 1594.

Otras imágenes

Niño de Pasión

Santo Cristo del Descendimiento

San Juan Evangelista

Santa María Magdalena

Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y sus Fiestas Votivas 
En 1684, con motivo de unas epidemias de peste y sequías, se fundó la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, con carácter de Rogativa. La antigua Cofradía, fundada en 1594, acogió en la capilla del convento de San Pedro a la nueva Hermandad.

Ambas corporaciones convivieron durante años con Constituciones y Directivas separadas hasta 1859, en que se aprueban nuevas Constituciones, uniéndose definitivamente la Cofradía del Santo Entierro de Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad, y la Hermanad de Nuestra Señora de la Soledad, denominándose a partir de entonces como Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad.

Desde su fundación, tanto la Cofradía como la Hermandad han tenido su sede en el convento de San Pedro apóstol. La construcción de su capilla finalizó en 1694, que fue levantada junto a las obras de remodelación que hicieron los alcantarinos en la iglesia de San Pedro, congregación que se había trasladado a este convento en 1664.

Las sucesivas oleadas de peste que se produjeron a lo largo del siglo XVII es una de las características más sobresalientes de la crónica negra de este periodo en la villa de Priego de Córdoba. Las tres fuertes etapas de este terrible azote abarcan de 1597 a 1602, de 164 a 1652 y de 1676 a 1684.

Además hubo una grave crisis de subsistencia que se padeció entre los años 1683 y 1684. El primero de los mismos fue extremadamente seco por o que se perdió la cosecha de grano y el segundo trajo tal avalancha de tormentas y aguaceros que las inundaciones crearon tantos problemas como la sequía…..

Ante este panorama no es raro que los conventos existentes en la localidad, el espíritu sacralizado de la vida y el sentido de culpabilidad propiciaran el nacimiento de

agrupaciones de rogativa con el ánimo de pedir perdón a Dios para el levantamiento de tanto castigos. En este contexto pues aparece la llamada “Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad”

En el Convenio de Hermanamiento entre la Hermandad y la Comunidad de frailes de San Pedro en el año 1684 se señala que:“…. Que por cuanto esta Hermandad ha de hacer por el mes de mayo de cada año un novenario de misas a Nuestra Señora de la Soledad, se obligan a que lo hagan para siempre en dicho convento y dichos religiosos, sus misas cantadas con su sermón el último día, y por cada una darán de limosna seis reales que pondrán en poder de su síndico con la limosna que se acostumbra dar por los comisarios por dicho sermón, porque se ha de poder ejecutar a dicha Hermandad en virtud de esta escritura y el juramento de quien sea parte sin otra de prueba que le relevan….”

Pasos

Urna del Santo Entierro 
La urna en la que procesiona la imagen del Cristo Yacente fue realizada en 1922 en Zaragoza, sobre diseño de Alfredo Calvo Lozano.

A lo largo del casi siglo de vida que tiene la urna ha sufrido algunas transformaciones y ampliaciones. Destaca la reliquia del Santo Sepulcro que porta en la capilla frontal

Paso de palio de Nuestra Señora 
El paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad fue realizado en los talleres de “Orfebrería Villareal” de Sevilla estrenándose en la Semana Santa de 1991. Es un riquísimo paso de palio en alpaca plateada y cincelada compuesto de canastilla, peana, 12 varas de palio, dos candelabros de cola, cabezales de varales y crestería, ampliándolo más tarde con la candelería.

Habitualmente el palio no procesiona para la salida del domingo de mayo, este fue recuperado del antiguo palio de 1938 ejecutado en los talleres y asilo de la Santísima Trinidad, institución dedicada a la moralización y preservación de las jóvenes obreras, huérfanas y desamparadas, de Sevilla. En el palio de terciopelo granate de Lyon van bordados unos jarrones de los que salen unos ramos y flores, así como motivos ornamentales en oro. En la parte central lleva el anagrama de la Cofradía, el corazón con los siete puñales, en otro espacio el corazón de Jesús y al lado la escalera con la lanza, hiel y la esponja con vinagre. Este palio se aumentó con cuatro cartelas más para adaptarse a las medidas del actual copiando el bordado de las cartelas originales.

En la Semana Santa de 2019 estrenó nuevas caídas de palio bordas en oro por Agustín Serrano, el diseño se ha inspirado en el manto procesional de la Virgen de la Soledad elaborado por la prestigiosa bordadora sev..lilana Patrocino López

Insignias

Seises 
La idea de crear un grupo de Seises en el seno de la Hermandad partió del Consiliario de la misma, Don Manuel Cobos Rísquez, quien en una de las numerosas reuniones preparatorias de los actos conmemorativos del IV Centenario fundacional, expuso que tenía unas partituras de los pasos de baile y que sería novedoso que en la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad danzase un grupo creado en Priego.

Desde el 26 de junio de 1994, en la ceremonia de Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad, los seises danzan todos los años en la Solemne Función Religiosa del Domingo de la Soledad en mayo ante el Santísimo bajo los sones de las Letanías Lauretanas a la Santísima Virgen interpretadas por la Coral Alonso Cano de Priego; asimismo acompañan al Santísimo Sacramento en la Solemne Procesión del Corpus Christi.

Referencias

Bibliografía 

 Alcalá Ortíz, Enrique (1994). Inventarios históricos y actuales (del ex convento e iglesia de San Pedro Apóstol y de la Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada. 
 Peláez del Rosal, Manuel (1980). Priego de Córdoba, guía histórica y artística de la ciudad.
 Peláez del Rosal, Manuel (1994). Historia del convento de San Pedro Apóstol. Priego de Córdoba
 Periódico Adarve
 Archivo de la Hermandad

Semana Santa en la provincia de Córdoba
Priego